Sailor Moon – manga di genere mahō shōjo di Naoko Takeuchi
 Sailor Moon – serie animata tratta dal manga
 Sailor Moon – protagonista della serie
 Bishōjo senshi Sailor Moon – videogioco picchiaduro a scorrimento per Super Nintendo del 1993